Federació de Municipis de Catalunya, entitat que promou els interessos dels municipis davant les altres administracions públiques de Catalunya
 Federació de Dones Cubanes (del seu nom en castellà Federación de Mujeres Cubanas), organització de promoció dels drets de la dona a Cuba
 Ford Motor Company, empresa multinacional estatunidenca fabricant d'automòbils
 FMC Corporation (de l'acrònim en anglès Food Machinery and Chemical Corporation), empresa multinacional estatunidenca dels sectors de la indústria química i la maquinària
 Ordinador de gestió de vol (del seu nom en anglès Flight Management Computer), instrument de navegació aèria que permet el suport informàtic dels processos de vol
 Formació mèdica continuada, formació professional que els metges han d'adquirir permanentment
 Conceptes Fonamentals de Modelatge (del seu nom en anglès Fundamental Modeling Concepts), llenguatge de modelatge per al disseny de programari